Miejscowości
 Reber – wieś w Słowenii, w gminie Žužemberk

 Pseudonim
 Reber (Joaquín) Ramírez Gamarra (ur. 1970), peruwiański polityk

 Nazwisko
 Franz von Reber (1834-1919) – niemiecki historyk sztuki
 Grote Reber (1911-2002), amerykański astronom
 Jean-Georges Reber (1731-1816), francuski przemysłowiec
 John Reber (1858-1931), członek Izby Reprezentantów USA
 Jörg Reber (ur. 1974), szwajcarski hokeista
 Napoléon-Henri Reber (1807-1880), francuski kompozytor